Мидаев — фамилия. Известные носители:
 Мидаев, Рахим Анзорович (род. 1995) — российский чеченский боец смешанных боевых искусств;
 Мидаев, Магомед — российский чеченский боец смешанных единоборств. Чемпион кубка Кавказа по тхэквондо, призер чемпионата Чеченской Республики по тхэквондо.